Aegle steht für
 die lateinische Namensform für mehrere Gestalten der griechischen Mythologie, siehe Aigle
 Aegle (Schmetterling), eine Schmetterlingsgattung aus der Familie der Eulenfalter
 Aegle (Gattung), eine Pflanzengattung aus der Familie der Rautengewächse
 (96) Aegle, ein Asteroid

Siehe auch:
 Egle